Michelangelo is een Italiaanse jongensnaam en verwijst in de meeste gevallen naar:

Michelangelo Buonarroti (1475–1564), een Italiaans kunstschilder, beeldhouwer, architect en dichter

Het kan ook verwijzen naar:

Vernoemingen naar Michelangelo Buonarotti
Michelangelovirus, een computervirus
Michelangelo, een personage uit de serie Teenage Mutant Ninja Turtles
Michelangelo (spoorwegen), een Europese internationale trein voor de verbinding Rome - München
(3001) Michelangelo, een planetoïde in de planetoïdengordel

Personen
Michelangelo (zanger) (1946), een Duitse schlagerzanger
Caravaggio (schilder) (1571–1610), voluit Michelangelo Merisi da Caravaggio, een Italiaanse kunstschilder
Michelangelo Abbado (1900–1979), een Italiaanse violist en componist
Michelangelo Anselmi (15e–16e eeuw), Italiaans kunstschilder van onder andere fresco’s
Michelangelo Antonioni (1912–2007), een Italiaanse filmregisseur, schrijver en kunstschilder